15-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин проходил с 21 по 30 сентября 1952 года во Львове на стадионе «Спартак» с участием 21 команды. Чемпионский титул в 7-й раз в своей истории выиграл московский «Локомотив».

Система проведения чемпионата 
В чемпионате приняли участие 10 клубных команд из РСФСР и УССР и 11 сборных команд других союзных республик (кроме Таджикской, Туркменской и Эстонской).

Соревнования состояли из двух этапов — предварительного и финального. В финальном этапе участвовали 8 лучших команд по итогам предварительной стадии, разыгравшие по круговой системе места с 1-го по 8-е.

Результаты

Предварительный этап

Финальный этап

За 1—8 места

За 9—16 места 
 9. «Медик» Харьков
 10. ДО Куйбышев
 11. ДО Казань
 12. Литовская ССР
 13. Карело-Финская ССР
 14. «Медик» Киев
 15. Узбекская ССР
 16. Белорусская ССР

За 17—21 места 
 17. Азербайджанская ССР
 18. Молдавская ССР
 19. Казахская ССР
 20. Киргизская ССР
 21. Армянская ССР

Медалисты 
 «Локомотив» (Москва): Р.Бабаева, Татьяна Бунина, Е.Ванина, Александра Дёмина, Милития Кононова, Александра Курятникова, Антонина Моисеева, В.Окороченкова, Тамара Петрова, Валентина Свиридова, Мария Сёмина. Тренер — Александр Маментьев.

 «Динамо» (Москва): Галина Козлова, Зинаида Кузькина, Серафима Кундиренко, Вера Озерова, Наталья Пшеничникова, Ираида Седова, Валентина Силуянова, Татьяна Стангрит, Лидия Стрельникова, Александра Чудина. Тренер — Николай Бендеров.

 «Спартак» (Ленинград): Таисия Барышникова, Н.Волоковская, Н.Вышкинд, Алиса Галахова, Валентина Гладкова, В.Зинковец, Валентина Квашенинникова, С.Куликова, Н.Смирнова, Мария Топоркова, Кира Шманцырь. Тренер — Алексей Барышников.

Литература 
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1952 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1952 году
Сентябрь 1952 года
Спортивные соревнования во Львове
Соревнования по волейболу на Украине